Postcard (englisch für Postkarte) steht für

 eine Plattenfirma, siehe Postcard Records
 eine Debitkarte der Postfinance, siehe Postfinance Card
 eine Geschäftskundenkarte der Deutschen Post
 ein Musikalbum von Mary Hopkin